Horodyšče  je jméno více ukrajinských sídel:

 Horodyšče – město v Čerkaské oblasti
 Horodyšče (Alčevský rajón) – sídlo městského typu v Luhanské oblasti 
 Horodyšče (Černobylský rajón) – zaniklé sídlo v uzavřené zóně Černobylu
 Horodyšče (Piščanský rajón) – ves (selo) ve Vinnycké oblasti